Der Wasser-Tiger (Renyin, ) ist das 39. Jahr des chinesischen Kalenders (siehe Tabelle 天支 60-Jahre-Zyklus). Es ist ein Begriff aus dem Bereich der chinesischen Astrologie und bezeichnet diejenigen Mondjahre, die durch eine Verbindung des neunten Himmelsstammes (, Element Wasser und Yang) mit dem dritten Erdzweig (), symbolisiert durch den Tiger (), charakterisiert sind.

Nach dem chinesischen Kalender tritt eine solche Verbindung alle 60 Jahre ein. Das letzte Wasser-Tiger-Jahr begann 1962 und dauerte wegen der Abweichung des chinesischen vom gregorianischen Kalenderjahr vom 5. Februar 1962 bis 24. Januar 1963. Das letzte Wasser-Tiger-Jahr begann am 1. Februar 2022 und endete am 21. Januar 2023.

Wasser-Tiger-Jahr 

Im chinesischen Kalenderzyklus ist das Jahr des Wasser-Tigers 壬寅rényín das 39. Jahr (am Beginn des Jahres: Metall-Büffel 辛丑 xīnchǒu 38).

39